La Prva liga Republike Srpske 2004-2005 è stata la decima edizione del campionato della Repubblica Srpska, la terza come seconda divisione del campionato bosniaco di calcio.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promosso in Premijer Liga 2005-2006.
      Retrocesso in Druga liga Republike Srpske.
      Escluso dal campionato.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
 Classifica avulsa per evitare la retrocessione:Glasinac   7 4 2 1 1 6-3 (salvo)Sloboda    6 4 2 0 2 7-8 (salvo)Drina HE   4 4 1 1 2 6-8 (retrocesso)

Risultati
Fonte: bihsoccer

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Premijer Liga 2004-2005
 Prva liga Federacije Bosne i Hercegovine 2004-2005
 Kup Bosne i Hercegovine 2004-2005
 Kup Republike Srpske 2004-2005

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 Scheda su futbol24
 fsrs
 rs-sport 
 bihsoccer

Calcio nel 2004
Calcio nel 2005
Edizioni della Prva liga Republike Srpske